Жва́чка:

 Жвачка — пережёвывание отрыгнутой пищи, свойственное жвачным животным, также сама эта пища
 Жвачка — разговорное название жевательной резинки
 Жвачка для рук — пластичная игрушка